Жан Нікола Артюр Рембо́ (1854-1891) — французький поет.
 Джон Рембо — вигаданий персонаж.
 Ре́мбо — серія американський бойовиків: Перша кров (1982), Рембо: Перша кров, частина II (1985), Рембо III (1988), Рембо 4 (2008) та Рембо: Остання кров (2019).